Pleine-Selve ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

* Pleine-Selve (Aisne), Gemeinde in Frankreich
 Pleine-Selve (Gironde), Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 Pleine-Sève, Département Seine-Maritime